Paralympiska sommarspelen 1972 var de fjärde paralympiska sommarspelen. De hölls i Heidelberg, Baden-Württemberg, Västtyskland.

Sporter 
Precis som tidigare gånger var 1972 års spel bara öppna för de som satt i rullstol. Det fanns dock demonstrationsssporter som goalball och 100 meter löpning för synskadade.

 Bågskytte
 Friidrott
 Dart
 Goalball (demonstrationsssport)
 Bowls
 Snooker
 Simning
 Bordtennis
 Tyngdlyftning
 Rullstolsbasket
 Rullstolsfäktning

Medaljställning

Deltagande delegationer 
42 delegationer deltog vid spelen i Heidelberg 1972.

Källor

Externa länkar
Internationella parlympiska kommittén